

Geografia 
 Lawa Thikana – ex principato del Rajasthan, in India
 Lawa – cittadina del Punjab pakistano
 Lawa – nome di diversi baranggay delle Filippine
 Ko Lawa – piccola isola della provincia di Chumphon, in Thailandia

Fiumi 
 Lawa – fiume di Guinea e Liberia
 Lawa – fiume del Borneo sud-orientale
 Lawa – fiume del Suriname e della Guyana francese

Sigle 
 LAWA (Los Angeles World Airports) – dipartimento statunitense che opera nel settore aeroportuale, con sede a Los Angeles
 LAWA (Latin American Wrestling Association) – federazione sportiva

Altro 
 Zimiromus lawa – ragno del genere Zimiromus, presente nel Suriname
 Lawa – gruppo etnico di Laos e Thailandia settentrionale
 Lawa – lingua dei lawa
 Lawa – danza tribale del Togo
 Lawa – stato principesco del subcontinente indiano